"Rodeado entre monstruos, sus ojos rebosan inteligencia. Un joven que sobrevive contra todo pronóstico..."

Gau es un personaje de ficción del videojuego Final Fantasy VI. Es un niño feral, ya que se crio entre los animales del Pastizal.

Historia 

Gau es el hijo de un anciano que vive en una casa al norte del Pastizal. Cuando Gau nació, su padre tuvo una visión, y creyó que había tenido un hijo endemoniado, y por ello le abandonó en el pastizal cuando apenas era un niño.

El primer encuentro con Gau se produjo cuando Sabin y Cyan llegaron al pastizal después de separarse de Banon y descendían por el río. La primera vez que se vieron, Gau saldría huyendo, pero en el siguiente encuentro, Gau les pidió Comida; ambos le lanzaron un poco de carne cruda del equipaje que habían comprado en la botica de Mobliz.

Después de esto, Gau les enseñó su tesoro, una especie de buzo submarino, el cual les sirvió para viajar a través del pasadizo de la serpiente, hacia la ciudad de Nikea, donde suben a bordo de un ferry que les lleva a Fígaro del Sur, y, más adelante, hasta Narshe.

Llegaron a Narshe justo a tiempo, sin poder asimilar la situación, ya que Kefka pretende atacar la ciudad de Narshe para obtener el Esper congelado. Entre los tres ayudan a Banon, Terra, Locke, y los demás, a defender Narshe, y lograron detener el asedio de las tropas de Kefka con éxito. Sin embargo, después de la batalla, Terra reaccionó con el Esper por segunda vez, y desapareció en el horizonte alzando el vuelo. El grupo fue en su búsqueda.

Encontraron a Terra en el edificio más alto de la ciudad de Zozo, con el Esper Lamú, quien les dice "tienen que ir a Vector para liberar a los Espers encarcelados". Cumplen la misión con éxito y logran rescatar a Terra.

En el Mundo de la Ruina, Gau se unió de nuevo al grupo en el pastizal. 

Si el jugador decide visitar la casa del anciano en el Mundo de la Ruina y con Gau en el equipo, el origen de Gau se revelará, incluyendo el hecho de que el hombre no reconoce a su hijo, y recuerda el nacimiento de Gau como una horrible pesadilla. El anciano se niega a reconocer que aquello no fue un simple sueño, y más tarde cuenta que sus padres deberían estar orgullosos. Gau, a pesar de todo, reconoce que está contento de volver a ver a su padre, aunque él no pueda recordarle.

Habilidades

Cólera y Salto 

Gau no tiene comando "Atacar", en su lugar puede usar Cólera y Salto, es la habilidad especial de Gau, si se encuentra peleando en las llanuras del pastizal, podrá usar el salto contra sus enemigos, entonces la batalla en ese instante terminará. Gau volverá después de un par de batallas con las habilidades del monstruo aprendidas, y se unirá al grupo. A partir de ese instante, en sus peleas podrá usar las habilidades de dicho monstruo usando su comando Cólera. Aunque, a partir de ese instante, Gau será incontrolable y atacará al enemigo que le venga en gana, y nunca dejará de realizarlo a no ser que muera, tenga el status Zombi, o finalice la batalla. En la realización de algunos ataques de Cólera, Gau puede adaptar diversos estados, como Lévita, Revitalia, o Locura.

 Advertencias: El comando Leap sólo puede usarse en Veldt, al igual que ahí aparecen gran parte de los enemigos de juego; incluyendo algunos Boss como St. Behemot y White Dragoon.

Curiosidades 
 Gau nació el 5 de abril.
 Gau tiene 13 años, mide 1.60 m y pesa 77 kg.
 El nombre del personaje proviene de la onomatopeya Gau, que se usa en Japón, imitando un rugido.

Personajes de Final Fantasy

en:Characters of Final Fantasy VI#Gau
fr:Personnages de Final Fantasy VI#Gau